1 Decembrie (gmina) – gmina w południowej części okręgu Ilfov w Rumunii
 1 Decembrie (okręg Ilfov) – wieś w Rumunii, w okręgu Ilfov, w gminie 1 Decembrie